Kałuszyn – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kałuszyn
 Kałuszyn – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Wieliszew
 Kałuszyn – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim
 Kałuszyn – dawna gromada w powiecie mińskim w województwie warszawskim
 Kałuszyn – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni warszawskiej

Zobacz też 
 I bitwa pod Kałuszynem, Bitwa pod Kałuszynem (1939), Wólka Kałuska